Horák či Horáková odkazuje na:

příjmení osob Horák
 Adolf Horák (1908–1945) – československý voják a velitel výsadku Sulphur
 Aleš Horák († 2009) – odborník na československé opevnění
 Alexander Horák (1911–1994) – slovenský katolický kněz, poúnorový poslanec SNR a FS
 Alois Horák (1865–1937) – český a československý politik, meziválečný senátor za lidovou stranu
 Alois Horák (1877–1952), vlastní jméno spisovatele R. Bojka
 Antonín Horák – více nositelů
 Bedřich Horák (1884–???) – československý státní úředník a politik, v roce 1938 ministr sociální péče
 Bohuslav Horák – více nositelů
 Břetislav Horák – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Dalibor Horák (* 1965) – český politik ODS, zastupitel Olomouckého kraje a starosta Uničova
 Daniel Horák (* 2000) – český fotbalový obránce
 František Horák – více nositelů
 František Horák-Rybín (1917–1995) – český herec, dramatik a publicista
 Ivan Horák (* 1957) – český hokejista
 Ivan Nepomuk Horak (1818–1893) – slovinský podnikatel a politik českého původu (Jan Nepomuk Horák)
 Jakub Horák (* 1972) – český spisovatel, producent a satirik
 Jan Horák (rozcestník) – více nositelů
 Jan Nepomuk Horák – více nositelů
 Jaromír Horák (1919–1984) – český a československý politik KSČ, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Jaroslav Horák – více nositelů
 Jiří Horák – více nositelů
 Johann Horák (1850–1900) – český výrobce dechových hudebních nástrojů
 Johann Nepomuk Horák (1815–1870) – rakouský malíř podobizen a žánrů
 Josef Horák – více nositelů
 Jozef Horák (1907–1974) – slovenský spisovatel a dramatik
 Karel Horák – více nositelů
 Ladislav Horák (* 1966) – český akordeonista, pedagog a hudební vydavatel
 Lubor Horák (* 1982) – český klavírista
 Martin Horák (* 1980) – český fotbalista
 Michal Horák (* 1987) – český zápasník – judista a olympionik
 Milan Michael Horák (* 1968) – český duchovní a pedagog
 Ondřej Horák – více nositelů
 Pavel Horák – více nositelů
 Peter Horák (* 1983) – slovenský atlet
 Petr Horák (* 1935) – český filosof, překladatel a emeritní profesor
 Radoslav Horák (* 1995) – český dětský spisovatel
 Roman Horák (rozcestník) – více nositelů
 Slávek Horák (* 1975) – český režisér a scenárista
 Václav Horák – více nositelů
 Václav Emanuel Horák (1800–1871) – český varhaník a skladatel
 Vojtěch Horák (1865–1908) – český advokát a politik z Pardubic, poslanec zemského sněmu
 Záboj Horák (* 1975) – český právník a vysokoškolský učitel
 Zbyněk Bobr Horák (* 1964) – český skladatel a textař
 Zbyšek Horák (* 1966) – český herec, moderátor a konferenciér
 Zdeněk Horák (* 1976) – český vědec, biomechanik a rektor VŠ polytechnické Jihlava

příjmení osob Horáková
 Abigail Horáková (1871–1926) – česká spisovatelka
 Anna Gašparíková-Horáková (1896–1987) – slovenská historička
 Daňa Horáková (* 1947) – česko-německá novinářka a spisovatelka
 Eva Horáková (* 1972) – česká basketbalistka
 Jana Horáková (* 1983) – česká cyklistka
 Jarmila Horáková (1904–1928) – česká herečka
 Hana Horáková (* 1979) – česká basketbalistka
 Marie Horáková (* 1959) – česká herečka, režisérka, hudebnice a moderátorka
 Milada Horáková (1901–1950) – česká politička, právnička, oběť komunistického teroru
 Monika Horáková (* 1983) – česká politička SZ, novinářka a překladatelka
 Monika Horáková – česká modelka, Miss Talent ČR 2004
 Monika Horáková-Mihaličková (* 1973) – česká politička, poslankyně PSP za US
 Naďa Horáková (* 1962) – česká spisovatelka a scenáristka
 Pavla Horáková (* 1974) – česká překladatelka a spisovatelka
 Věra Horáková (* 1933) – československá hráčka basketbalu a házené

jiný význam
 Horákova kaple – kaple u Dolní Dobrouče
 Horákova lípa v Ludvíkově – památný strom v Ludvíkově pod Smrkem
 Horákova Lhota – místní část obce Želivsko v okrese Svitavy
 Horákovi – český televizní seriál
 Horákův buk – poblíž Lhot u Potštejna
 Horákův statek – usedlost v obci Lidice